Die Abkürzung EDX steht für:
 Energiedispersive Röntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray spectroscopy)
 EDX London, ein Börsensystem der London Stock Exchange
 ein Register in der IA-32 Mikroprozessorarchitektur
 einen Schweizer House-DJ und Musikproduzenten, siehe EDX (DJ)
 edX, eine Massive Open Online Course-Plattform des Massachusetts Institute of Technology und der Harvard University

Abkürzung